Giovanni Cerri (1857-1915) – politico italiano
 Giovanni Cerri (1900-1970) – poeta italiano
 Giovanni Cerri (1940-2021) – grecista italiano
 Giovanni Cerri (1969) – pittore italiano